Вла́с Я́ковлевич Чуба́рь (, , с. Фёдоровка Екатеринославская губерния, Российская империя (сейчас в Пологовском районе Запорожской области) — , Москва, РСФСР) — советский государственный и партийный деятель. На протяжении ряда лет возглавлял правительство Украинской ССР, а затем работал заместителем Председателя Совнаркома СССР. Член ВЦИК, ВУЦИК, ЦИК СССР и его Президиума. Депутат Верховного Совета СССР с 1937 года. Расстрелян в 1939 году. Реабилитирован в 1955 году.

Биография 
Родился в крестьянской семье, в которой было восемь детей. В 1904—1911 гг. учился в Александровском механико-техническом училище.

К большевистской организации ещё подростком его привлёк старший брат Павел, погибший на баррикадах 1905 года.
Был участником революции 1905—1907 годов. В 1907 г. вступил в ряды РСДРП. После окончания училища работал на заводах в Краматорске, Мариуполе, Москве, Петрограде.

После Февральской революции 1917 был избран председателем фабрично-заводского комитета орудийного завода, затем — членом Центрального совета фабзавкомов, депутатом Петроградского совета.

После Октябрьской революции являлся комиссаром ВРК в Главном артиллерийском управлении. В 1918—1919 гг. — председатель Правления Государственного объединения машиностроительных заводов (ГОМЗа). В 1918—1922 и 1923 гг. — член Президиума ВСНХ РСФСР.

На руководящих постах УССР 
В 1919—1922 гг. — председатель Оргбюро по восстановлению промышленности Украины, член Всеукраинского революционного комитета. 

В 1920—1937 гг. — член ЦК КП(б) Украины. 

В 1920—1922, 1923—1934 гг. — член Политбюро ЦК КП(б) Украины. С августа 1921 г. — член ЦК РКП(б) — ЦК ВКП(б). 

В 1921—1923 гг. — председатель ВСНХ Украинской ССР, одновременно председатель Центрального управления каменноугольной промышленности. 

В 1923—1934 гг. — председатель СНК Украинской ССР.

Взлёт и расстрел 

В 1923—1925 и 1934—1938 гг. — заместитель председателя СНК СССР, одновременно в 1934—1937 гг. — заместитель председателя Совета труда и обороны СССР. С 3 ноября 1926 года г. — кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Делегат «Съезда победителей» (26 января—10 февраля 1934). С 1 февраля 1935 по 16 июня 1938 гг. — член Политбюро ЦК ВКП(б). В 1937—1938 гг. являлся народным комиссаром финансов СССР.

16 июня 1938 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о невозможности его нахождения в составе Политбюро ЦК ВКП(б) и на должности заместителя председателя СНК СССР «ввиду того, что показания Косиора, Эйхе, Тр. Чубаря, а кроме того, показания Рудзутака и Антипова бросают тень на т. В. Я. Чубаря». Было решено «дать ему работу лишь в провинции для испытания». На следующий день Политбюро постановило назначить Чубаря начальником строительства Соликамского целлюлозного комбината.

Арестован 4 июля 1938 г. органами НКВД СССР. В вину Чубарю вменялось, что он был участником антисоветской террористической диверсионно-вредительской организации и являлся агентом немецкой разведки. 26 февраля 1939 г. Военной Коллегией Верховного суда СССР (в составе Ульриха, Дмитриева и Суслина) был приговорён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение в тот же день.

Согласно Мартирологу жертв политических репрессий, расстрелянных и захороненных в Москве и Московской области, похоронен на Донском кладбище в общей могиле № 1.

Проведённой в 1955 г. КГБ при Совете Министров СССР и Генеральной прокуратурой СССР проверкой установлено, что обвинение Чубаря было полностью сфальсифицировано. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 24 августа 1955 года. В том же 1955 г. решением КПК при ЦК КПСС реабилитирован и в партийном отношении.

13 января 2010 г. Апелляционный суд города Киева постановил, что Чубарь является одним из организаторов голодомора на Украине.

Память 

 В 1966 году был снят фильм «Влас Чубарь»
 В 1970 г. Чубарю был установлен памятник в Киеве. Демонтирован в 2009 году.
 Памятник Чубарю был установлен в Краматорске.
 В 1961 именем Чубаря был назван проспект в Киеве, который был переименован в проспект Отрадный в 1992 г.
 В 1967 новая улица в Запорожье получила имя Чубаря. Переименована в Парковую в 2016 году.
 В 1961 году улица Садовая в Харькове переименована в улицу Чубаря. Первоначальное название Садовая возвращено улице в 2016 году.
 Имя Чубаря носило село Фёдоровка в Пологовском районе Запорожской области. Первоначально село называлось Фёдоровка, в 1930-х было переименовано во Власовку. Когда Чубаря расстреляли в 1939 году селу вернули предыдущее название, Фёдоровка, а после того, как реабилитировали назвали Чубаревка. В 2008 году жители села провели сход, на котором решили оставить селу имя Чубаря и памятник. В селе находится мазанка, где родился Чубарь, которую планировалось превратить в мемориальный музей, что, однако не было сделано. В 2016 году в соответствии с Законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики» село снова получило название Фёдоровка.
 Имя Чубаря носили:
 Запорожский машиностроительный институт (1924—1994)
 Ленинградское артиллерийско-техническое училище (до 1938)
 Краматорский завод тяжёлого станкостроения
 Донецкий кооперативный институт
 Днепродзержинская швейная фабрика
 Санаторий в Одессе
 Библиотека № 6 в Запорожье
 Колхоз в Днепропетровской области
 Средняя школа № 173 города Киева, которая находится на Отрадном проспекте (бывшем проспекте Чубаря). Была переименована в 1991 году

Семья 
 Впоследствии оба поступили в технические вузы.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Произведения

Литература

Ссылки 
 Влас Яковлевич Чубарь
 Биография В. Я. Чубаря на сайте ХРОНОС
 [www.bse.sci-lib.com/article122705.html Чубарь, Влас Яковлевич в БСЭ]
 Документы связанные с Чубарем на сайте alexanderyakovlev.org
 Автобиография в Энциклопедическом словаре Гранат

Члены Политбюро ЦК КПСС
Революционеры России
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Народные комиссары финансов СССР
Руководители государственных органов, репрессированные в СССР
Заместители председателя Совета народных комиссаров СССР
Революционеры Украины
Казнённые политики
Главы правительства Украинской ССР
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР
Члены ВЦИК
Члены ЦИК СССР
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Члены Политбюро ЦК КП Украины
Члены ВУЦИК
Председатели СНК УССР